Šušnjari (Križ), een plaats in de Kroatische gemeente Križ
Šušnjari (Brestovac), een plaats in de Kroatische gemeente Brestovac